Seidel steht für:

 Seidel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Seidel (Einheit), ein altes Volumenmaß
 Bierseidel, ein Bierkrug oder -glas, siehe Humpen
 Seidel-Test in der Augenheilkunde
 Seidel (Unternehmen), deutsches Unternehmen
 Seidel Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Seidl
 Seydel
 Seitel
 Codex Seidelianus